|-
| 154101 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154102 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154103 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154104 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154105 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154106 - || || 7 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154107 - || || 15 de març de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 154108 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154109 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154110 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154111 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154112 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154113 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154114 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154115 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154116 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154117 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154118 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154119 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154120 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154121 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154122 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154123 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154124 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154125 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154126 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154127 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154128 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154129 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154130 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154131 - || || 6 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 154132 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154133 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154134 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 154135 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154136 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154137 - || || 12 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154138 - || || 12 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154139 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154140 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154141 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154142 - || 2002 FW || 18 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154143 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154144 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154145 - || || 22 de març de 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 154146 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154147 - || || 20 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154148 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154149 - || || 5 d'abril de 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 154150 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154151 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154152 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154153 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154154 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154155 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154156 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154157 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154158 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154159 - || || 3 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154160 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154161 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154162 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154163 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154164 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154165 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154166 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154167 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154168 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154169 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154170 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154171 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154172 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154173 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154174 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154175 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154176 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154177 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154178 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154179 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154180 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154181 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154182 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154183 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154184 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154185 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154186 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154187 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154188 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154189 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154190 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154191 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154192 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154193 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154194 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154195 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154196 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154197 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154198 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154199 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154200 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4